Nobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Nobbe, ungarisch-deutsche Handballspielerin
 Catherine Nobbe (1831–1886), Musiklehrerin; entwickelte ein Stenografiesystem für die deutsche Sprache
 Gerd Nobbe (1944–2019), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Friedrich Nobbe (1830–1922), deutscher Agrikulturchemiker, Botaniker und Saatgutforscher
 Karl Friedrich August Nobbe (1791–1878), deutscher Pädagoge und Philologe
 Moritz Nobbe (1834–1910), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch: Nöbbe